Dragomir Arambašić (1881-1945), sculpteur et peintre serbe ;
 Zlatko Arambašić (1969- ), joueur de football australien

Autres 

 Maison Arambašić à Šabac
 Maison de Dragomir Arambašić